Bucy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bucy-Saint-Liphard, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Bucy-lès-Pierrepont, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Bucy-lès-Cerny, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Bucy-le-Roi, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Bucy-le-Long, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,